

Sport 
 Centro Nazionale Sportivo Libertas, ente italiano di promozione sportiva
 Associazione Calcio Libertas, club calcistico sammarinese
 Victoria Libertas Pallacanestro, club cestistco italiano di Pesaro
 Libertas Termini, club cestistico femminile italiano di Termini Imerese

Altro
 Libertas – divinità dell'antica Roma, personificazione del concetto di libertà
 Libertas – nome attribuito alla stella Xi Aquilae
 Libertas – partito politico europeo
 Libertas – enciclica di papa Leone XIII
 Libertas – film del 2006 diretto da Veljko Bulajić